Miejscowości w Polsce
 Nowa Wieś Ełcka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Nowa Wieś Ełcka – gromada
 Nowa Wieś Ełcka – przystanek kolejowy
 Nowa Wieś Ełcka – nazwa niestandaryzowana, osada wsi Nowa Wieś Ełcka w woj. warmińsko-mazurskim w pow. ełckim, w gminie Ełk